Шульме́йстер, Шульмайстер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шульмейстер, Борис Борисович (род. 1969) — российский автогонщик.
 Шульмейстер, Владимир Юрьевич (род. 1969) — украинский чиновник
 Шульмейстер, Карл Людвиг (1770—1853) — офицер французской армии и тайный агент Наполеона.
 Шульмейстер, Юлиан Александрович — советский писатель и публицист еврейского происхождения